Сезон 2008/2009 стал для «Милана» 75-м в чемпионате Италии. Это был последний сезон для двух легенд клуба: игрока и капитана Паоло Мальдини и тренера Карло Анчелотти. Клуб в сезоне не выиграл ни единого трофея, заняв в чемпионате 3 место, вылетев на стадии 1/8 финала в Кубке Италии и на стадии 1/16 финала в Кубке УЕФА.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:46.150.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль: 28.250.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль: 0

Общие убытки:46.150.000

Общая прибыль:28.250.000

Разница: 17.900.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

Кубок УЕФА

Первый раунд

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

2008